EverQuest:

 EverQuest — фэнтезийная массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра.
 EverQuest II — фэнтезийная массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра.
 EverQuest Next — запланированная третья часть массовой многопользовательской ролевой онлайн франшизы EverQuest.